Guimarães kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guimarães (kommun i Brasilien), Maranhão,

Portugal 

 Guimarães, stad, 

Robotskapade Brasilienförgreningar